Гьокдениз Карадениз () е турски футболист, бивш полузащитник на Рубин Казан. Смятан е за един от най-добрите чужденци, играли за казанския клуб. Има 50 мача и 6 гола за турския национален отбор.

Кариера 
Започва кариерата си в Трабзонспор. Дебютира за първия тим през 1997 г. Първоначално Карадениз е централен халф, но впоследствие е преместен на фланга. В началото на новия век е с основен принос за спечелените от тима две поредни Купи на Турция – 2002/03 и 2003/04. На 30 април 2003 г. прави дебюта си за националния отбор на страната в мач с . Същата година участва на Купата на конфедерациите, където изиграва 5 мача и вкарва 2 гола. Впоследствие Карадениз се превръща в лидер за Трабзонспор, а партньорството му с нападателя Фатих Теке (до трансфера на последния в Зенит) става култово за феновете на тима.

На 13 март 2008 г. Карадениз преминава в руския клуб Рубин за 8 милиона евро. Халфът бързо се адаптира към новия си клуб, в който треньорът Курбан Бердиев е изградил сплотен колектив. С играчи като Карадениз, Сергей Семак, Кристиян Нобоа, Сергей Ребров и Саво Милошевич Рубин записва нов рекорд за брой поредни победи в шампионата – 7.

През лятото на 2008 година Карадениз е повикан в състава на Турция за европейското първенство. На шампионата в Австрия и Швейцария турският национален отбор достига до третото място. През септември същата година обаче треньорът Фатих Терим отстранява Гьокдениз от тима поради скандал с капитана Емре Бельозоглу. Оттогава Карадениз не е викан отново в националния тим.

Халфът е с основен принос за двете поредни титли на Рубин в Премиер лигата през 2008 и 2009 година. Тимът се представя достойно в Шампионска лига, където побеждава Барселона с 2:1 в груповата фаза, а Карадениз вкарва един от головете. Рубин играе на два пъти в групите на най-комерсиалния клубен турнир, но не успява да ги премине. През сезон 2012/13 помага на казанци да достигнат до 1/4-финал в Лига Европа, където отпадат от Челси. Известно време Гьокдениз е и капитан на тима, преди лентата да бъде дадена на Олег Кузмин.

Успехи 
 Купа на Турция – 2002/03, 2003/04
 Шампион на Русия – 2008, 2009
 Купа на Русия – 2012
 Суперкупа на Русия – 2010, 2012

Статистика 

(данните са към 12 ноември 2015)

Външни препратки 
 Профил в сайта на РФПЛ
 Профил в transfermarkt.de

Турски футболисти
Футболисти на Рубин Казан